Walpurgis Rites – Hexenwahn — восьмой полноформатный студийный альбом австрийской метал-группы Belphegor, выпущенный лейблом Nuclear Blast Records 9 октября 2009 года. Продюсером альбома выступил Энди Классен, ранее принимавший участие в записи Pestapokalypse VI и Bondage Goat Zombie. Запись альбома проходила в  Stage One Studio in Berlin, в Берлине, с января по июль 2009 года.

Список композиций

Участники записи

Чарты

Релизы

Примечания 

Альбомы Nuclear Blast Records
Альбомы на немецком языке
Альбомы на английском языке
Альбомы Belphegor